Ignacy Feliks Morawski – generale e politico lituano
 Karol Morawski – generale lituano
 Piotr Morawski – alpinista polacco